Берто́льд Карл Зе́ман (, 28 февраля 1825, Ганновер — 10 октября 1871, Никарагуа) — немецкий ботаник и путешественник.

В 1847—1851 участвовал, наряду с натуралистами Генри Келлеттом, Эдвардом Форбсом, Томасом Эдмондстоном и Джоном Гудридджем, в экспедиции Генри Денхама на гидрографическом судне «Геральд», посетив Центральную Америку, Перу и западную Мексику.

В 1860 исследовал острова Фиджи.

В 1864—1866 объездил Венесуэлу и Никарагуа.

С 1853 Земан издавал в Ганновере ботаническую газету «Bonplandia», а с 1864 в Лондоне — «Journal of British and foreign botany».

Главные печатные труды 
 «Narrative of the voyage of Herald» (Лондон, 1852)
 «Popular history of the palms» (Лондон, 1855)
 «The history of the Isthmus of Panama» (2 издание, Панама, 1867)
 «Hannöversche Sitten und Gebräuche in ihren Beziehungen zur Pflanzenwelt» (Лейпциг, 1862)

Ссылки 
 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Германии
Путешественники Германии
Биологи XIX века